

Огляди
dpreview.com 
 photozone.de 
 photodo  (MTF )
 SLRgear.com 
 The-Digital-Picture  (включає порівняння 50мм об'єктивів)
 photo.net